Андрей Савиных:
 Савиных, Андрей Владимирович (род. 1962) — белорусский государственный деятель, дипломат.
 Савиных, Андрей Григорьевич (1888—1963) — русский советский хирург, академик АМН СССР.